Miejscowości w USA:
 Covington – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Newton
 Covington – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Fountain
 Covington – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Kenton
 Covington – miasto w stanie Luizjana, w parafii St. Tammany
 Covington – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Miami
 Covington – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Garfield
 Covington – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
 Covington – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Tipton
 Covington – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hill
 Covington – miasto w stanie Wirginia
 Covington – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie King
Gminy w USA:
 Covington (ang. Covington Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Washington
 Covington (ang. Covington Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Baraga
 Covington (ang. Covington Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
 Covington (ang. Covington Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield
 Covington (ang. Covington Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lackawanna
 Covington (ang. Covington Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Covington (ang. Covington County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Covington (ang. Covington County) – w stanie Missisipi
W Wielkiej Brytanii:
 Covington – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)

ru:Celeron#Covington